Die Heilbronn Open 2005 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 30. Januar 2005 in Talheim im Landkreis Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2005 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 89 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 88 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 87 kB)

ATP Challenger Series 2005
Tennisturnier in Talheim (Landkreis Heilbronn)